Foteinó kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Foteinó (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Foteinó (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar